Gandaki bezeichnet:

 Provinz Gandaki, eine der sieben Provinzen in Nepal

Gandaki (Zone), ehemalige Verwaltungseinheit in Nepal
Gandak, Fluss in Nepal und Indien